Hegedüs Csilla (1967)  erdélyi magyar politikus, volt kulturális államtitkár. 2014-ben rövid ideig a harmadik Ponta-kormány művelődésügyi minisztere és miniszterelnök-helyettese
Hegedűs Csilla (1978) karatesportoló és edző